Телла́ро (устар. Гелор; ) — река в Италии, протекает по территории провинций Рагуза и Сиракуза на юго-востоке острова Сицилия. В античный период называлась Элор (). Длина реки 40 километров, площадь водосборного бассейна — 388 км².

Исток расположен на южном склоне хребта Иблеи к северо-востоку от населённого пункта Джарратана, на высоте 670 м над уровнем моря. Течёт на юго-восток, впадает в залив Ното Ионического моря около развалин древнего укрепленного города  (Гелор).

На высоте около 110 м над уровнем моря принимает справа приток Теллезимо.

Вблизи устья реки располагается позднеримская вилла .

Примечания 

Реки, впадающие в Ионическое море
Реки Сицилии
Рагуза (провинция)
Сиракуза (провинция)